3 miejscowości w Polsce: 
 Kowalewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Kowalewice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Kowalewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Zobacz też: Kowalewice Nowe, Kowalewice Włościańskie